Университет Святой Марии (, , , ) — название нескольких вузов по всему миру.

Вузы 
США
Сортировка по штатам, по алфавиту
  — в , Канзас.
  — в Уиноне, Миннесота.
  — в Балтиморе, Мэриленд.

Другие страныСортировка по странам, по алфавиту
  — в Санта-Марии, Бразилия.
  — в Лондоне, Великобритания.
  — в Каракасе, Венесуэла.
 Университет Святой Марии — в Галифаксе, Канада.
  — в Панаме, Панама.
  — в Арекипе, Перу.
  — в , Филиппины.
  — в Вальпараисо, Чили.

См. также 
  — многочисленные учебные заведения
  — многочисленные учебные заведения
  — многочисленные учебные заведения
  — вуз в , Мэриленд, США
 Сент-Мэрис — разные значения
 Санта-Мария — разные значения